Яни — многозначный термин:

 Яни — болгарское имя.

Фамилия 
 Яни, Анатолий Иванович (род. 1941) — советский переводчик, журналист, поэт, прозаик.
 Яни, Ахмад (1922—1965) — индонезийский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Яни, Густав (1883—1947) — венгерский военный деятель.
 Яни, Нил (род. 1983) — швейцарский автогонщик.
 Яни, Река-Луца (род. 1991) — венгерская теннисистка.

См. также 
 Кондитерская фабрика Яни
 Янин
 Янина